Алексей Юрьевич Мазур (род. 29 марта 1991, Санкт-Петербург, Россия) — российский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и первой полусредней весовых категориях.
Мастер спорта России международного класса, член сборной России по боксу, бронзовый призёр Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2018), серебряный призёр чемпионата России (2019), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2015, 2017), многократный победитель и призёр турниров международного значения в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион России (2022—) в лёгком весе.

Любительская карьера 
Бронзовый призёр Чемпионатов России 2015 и 2017 годов.

Чемпион России 2018 года.

В июне 2019 года участвовал во II-х Европейских игр в Минске (Белоруссия), в весе до 64 кг, но в 1/8 финала по очкам (1:4) проиграл опытному французу Софьяну Умиа, — который в итоге стал серебряным призёром Европейских игр 2019 года.

В октябре 2019 года стал бронзовым призёром  в Ухане (Китай).

Серебряный призёр чемпионата России 2019 года в Самаре.

Двукратный финалист Кубка Мира среди нефтяных стран.
Победитель международных турниров Gee Bee International, Strandja International, Tammer Tournament.

Четырёхкратный победитель международного турнира «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» — 2013, 2014, 2017, 2021 годов.

Профессиональная карьера 
30 мая 2018 года в Санкт-Петербурге дебютировал в профессиональном боксе, в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победив боксёра из Узбекистана Руслана Панаева (дебют). Затем он провёл ещё три боя — и во всех боях одержал победы.

19 августа 2022 года, в пятом своём профессиональном бою, в Сыктывкаре единогласным решением судей (счёт: 100-90, 99-91, 98-92) победил опытного соотечественника Тихона Нетёсова (9-2), и завоевал вакантный титул чемпиона России в лёгком весе (до 61,24 кг) среди профессионалов.

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боксу 2015 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2017 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2018 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2019 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 Алексей Мазур — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Мазур Алексей Юрьевич — новости на сайте Sportbox.ru
 Алексей Юрьевич Мазур — профиль на сайте «Федерации бокса России».
 Алексей Мазур — профиль на сайте Infosport.ru
 Aleksei Mazur — профиль на сайте Tapology.com
 

Интервью
 .

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы России по боксу